Attende etape af Tour de France 2012 var en 222,5 km lang flad etape. Den blev kørt fredag den 20. juli fra Blagnac til Brive-la-Gaillarde.

 Etape: 18. etape
 Dato: 20. juli
 Længde: 222,5 km
 Gennemsnitshastighed: 45,377 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Cahors) 
Efter 115 km

1. bjergspurt (Côte de Saint-Georges) 
3. kategori stigning på Côte de Saint-Georges, efter 67,5 km (186 m; 1 km à 10,3 %)

2. bjergspurt (Côte de Cahors) 
4. kategori stigning på Côte de Cahors, efter 117,5 km (206 m; 1 km à 7,8 %)

3. bjergspurt (Côte de Souillac) 
4. kategori stigning på Côte de Souillac, efter 180,5 km (206 m; 2,2 km à 4,7 %)

4. bjergspurt (Côte de Lissac-sur-Couze) 
4. kategori stigning på Côte de Lissac-sur-Couze, efter 212,5 km (290 m; 1,9 km à 5,7 %)

Resultatliste

Ekstern henvisning 
 Etapeside  på Letour.fr   

 18

en:2012 Tour de France, Stage 11 to Stage 20#Stage 18